

Letteratura
The Mysterious Rider – romanzo di Zane Grey

Film
The Mysterious Rider – film del 1921 diretto da Benjamin B. Hampton
Il cavaliere misterioso (The Mysterious Rider) – film del 1927 diretto da John Waters
The Mysterious Rider – film del 1933 diretto da Fred Allen
The Mysterious Rider – film del 1938 diretto da Lesley Selander
The Mysterious Rider – film del 1942 diretto da Sam Newfield (come Sherman Scott)